York může znamenat:

Geografie 
 York – britské město na severu Anglie, metropole tradičního hrabství Yorkshire
 York (Pensylvánie) – americké město ležící ve státě Pensylvánie
 York (Ontario) – region v Ontariu v Kanadě
 York (mys) – mys v Grónsku

Lidé 
 Michael York – britský herec
 Susannah York – britská herečka

Doprava 
 Avro York – byl britský dopravní letoun

Související rozcestník 
 New York (rozcestník)

Externí odkazy